Il singolare maschile del BNP Paribas Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.

Il detentore del titolo era Roger Federer, ma è stato eliminato ai quarti di finale da Rafael Nadal. Nella finale Nadal ha sconfitto Juan Martín del Potro per 4-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie ricevono un bye per il secondo turno. 

  Novak Đoković (semifinale)
  Roger Federer (quarti di finale)
  Andy Murray (quarti di finale)
  David Ferrer (secondo turno)
  Rafael Nadal (campione)
  Tomáš Berdych (semifinale)
  Juan Martín del Potro (finale)
  Jo-Wilfried Tsonga (quarti di finale)
  Janko Tipsarević (secondo turno)
  Richard Gasquet (quarto turno)
  Nicolás Almagro (terzo turno)
  Marin Čilić (terzo turno)
  Gilles Simon (quarto turno)
  Juan Mónaco (secondo turno)
  John Isner (secondo turno)
  Kei Nishikori (terzo turno)

 Milos Raonic (quarto turno)
 Stanislas Wawrinka (quarto turno)
 Tommy Haas (quarto turno)
 Andreas Seppi (terzo turno)
 Philipp Kohlschreiber (secondo turno)
 Aleksandr Dolgopolov (secondo turno) 
 Sam Querrey (quarto turno)
 Jerzy Janowicz (terzo turno)
 Jérémy Chardy (secondo turno)
 Martin Kližan (secondo turno)
 Florian Mayer (terzo turno)
 Julien Benneteau (secondo turno)
 Fernando Verdasco (secondo turno)
 Michail Južnyj (secondo turno)
 Grigor Dimitrov (terzo turno)
 Mardy Fish  (terzo turno)

Qualificati 

  Ernests Gulbis (quarto turno)
  Bobby Reynolds (secondo turno)
  Daniel Brands (secondo turno)
  Dmitrij Tursunov (primo turno)
  Miša Zverev (secondo turno)
  Vasek Pospisil (primo turno)

 Matthew Ebden (secondo turno)
 Philipp Petzschner (secondo turno)
 Daniel Muñoz de la Nava (primo turno)
 Guido Pella (primo turno)
 Ivo Karlović (secondo turno)
<li> Wayne Odesnik (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

BNP Paribas Open 2013
ATP World Tour 2013